Скази — многозначный термин:

 SCSI (произносится «скази») — компьютерная шина для работы с периферийными устройствами.
 Skazi — израильская пси-транс группа, взявшая псевдоним в честь SCSI.